Zelená je tráva může být:

 Zelená je tráva (píseň) – píseň Františka Ringo Čecha, kterou zpívá sbor, jedná se o českou verzi původní písně Blue Is the Colour
 Zelená je tráva (Simpsonovi) – díl seriálu Simpsonovi ze 31. řady
 Zelená je tráva (film) – sportovní komediální film z roku 2005, který režíroval Jesse Dylan